Воронцовское — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области
 Воронцовское — озеро в Северо-Байкальском районе Бурятии
 Воронцовское — болото в Свердловской области